Джеймс Уилсон Моррис (; 1865—1924) — канадский художник-пейзажист.

Биография 

Родился 10 августа 1865 года в Монреале в семье богатого торговца.

С 1882 по 1889 год изучал право в Торонто. В 1890 году уехал учиться живописи в Англию. На следующий год приехал в Париж, где продолжил обучение в Академии Жюлиана (в 1892—1897 годах). В академии познакомился и подружился с Чарльзом Кондером и Морисом Прендергастом, а также с Робертом Генри.

До Первой мировой войны Моррис продолжал жить в Париже, хотя большую часть зим проводил в Канаде. В это время он выставлялся на Осеннем салоне 1905 года, вступил в  в 1907 году, был избран членом  в 1913 году.

В Париже поддерживал отношения с английскими интеллектуалами-экспатриантами, такими как Уильям Моэм, Арнольд Беннетт и Клайв Белл. Зимой 1911—1912 годов он делил студию с Матиссом в Танжере.

С началом Первой мировой войны Джеймс Моррис уехал в Канаду (Монреаль), а затем перебрался на Кубу. Там он начал поддаваться алкоголизму. Летом 1922 года он отправился в Алжир, где работал вместе с Альбером Марке. Это был последний период его творчества, так как здоровье художника начало стремительно ухудшаться. 

Умер 23 января 1924 года в Тунисе. 

Его работы находятся в ряде музеев Канады, США и Европы.

Память 
 В честь художника названа одна из улиц в районе Ahuntsic-Cartierville города Монреаля. 
 В 1958 году картины Морриса вместе с работами Jacques de Tonnancour, Anne Kahane и Jack Nichols представляли Канаду на Венецианской биеннале.
 В октябре 2017 года некоторые работы художника из коллекции A. K. Prakash были представлены в Национальной галерее Канады.

Примечания

Ссылки 
 MORRICE, JAMES WILSON
 James Wilson Morrice - Works by Artist

Обучавшиеся в Академии Жюлиана